V Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie odbyły się w dniach 16-19 marca 2000 roku w Atenach w Grecji.

Tabela medalowa

Podium

Mężczyźni

Kobiety 

Mistrzostwa świata w pływaniu
2000 w sporcie
2000 w Grecji
Sport w Atenach